

Этимология 
Хроното́п — от  («время») и  («место»).

Значения 
 Хронотоп — научный термин, характеризующий взаимосвязь временны́х и пространственных отношений.
 «Хронотоп» — научно-популярный проект российских историков и издателей.

См. также 
 Хронология
 Хронотип